Соколов () — село,
Соколовский сельский совет,
Бучачский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6121286601. Население по переписи 2001 года составляло 1800 человек.

Является административным центром Соколовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Соколов находится недалеко от реки Золотая,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположен поселок городского типа Золотой Поток.

История 
 1462 год — первое упоминание о селе.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Известные уроженцы 
 Федорончук, Василий Лукинович (1915—1984) — украинский политик, редактор, издатель, журналист, общественный деятель. Премьер-министр Украинской народной республики в изгнании (1972—1974).

Примечания